Jehin et Jéhin sont deux patronymes français et belge.

Patronyme

 Léon Jehin, (1853-1928), chef d'orchestre et compositeur belge
 Frantz Jehin-Prume, (1839-1899), violoniste et compositeur belge, compositeur notamment de l'hymne national canadien
 Blanche Deschamps-Jéhin, (1857-1923), chanteuse lyrique (contralto) française
 Emmanuel Jehin, (1973-), astronome belge

Voir aussi

Articles connexes 
  (patronyme)

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme